Coran peut désigner :

Patronyme 
 Charles Coran (1814 - 1901), poète français ;
 Pierre Coran (1934 -), poète et romancier belge.

Religion 
Le Coran est le livre le plus sacré dans la religion musulmane.
Le Coran d'Othman est une copie manuscrite du Coran.
La Compétition internationale de récitation du Coran est un concours annuel de récitation du Coran qui se tient en Malaisie.

Toponyme 
Le Coran est un ruisseau du sud-ouest de la France.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme